Ио́сиф Кужа́ва (; 6 октября 1910, деревня Сьверчинь, Польша — 24 мая 1940,Осенцины, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
В 1928 году закончил гимназию имени Адама Асныка в Калише, потом военное училище пехоты в Яроцине. В 1931 году поступил в Высшую духовную семинарию во Влоцлавке. 14 июня 1936 года был рукоположен в священника и назначен викарием в католический приход в селение Осенцины. В своей пастырской деятельности уделял особое внимание воспитанию детей и молодёжи.

24 мая 1940 года вместе со своим настоятелем Винцентом Матушевским был казнён в лесу возле селения Осенцины немецкими оккупационными властями. Могила мучеников со временем стала местом паломничества.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк
 Краткий биографический очерк

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Персоналии:Влоцлавек